Södra Kvarntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Kvarntjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Södra Kvarntjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,

Se även
Kvarntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn